Krut ist der Ortsname von

 Krut (Kipfenberg), Ortsteil des Marktes Kipfenberg, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Krut (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Grut
 Kraut